Глігорешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.
 Глігорешть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Луна.